Burkeville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Burkeville (Kalifornien)
 Burkeville (Texas)
 Burkeville (Virginia)

in Kanada:
 Burkeville (British Columbia)

Siehe auch:
 Burkville